Anglaterra:
 Standish (Gloucestershire)
 Standish (Gran Manchester)
 Estats Units:
 Standish (Califòrnia)
 Standish (Maine)
 Standish (Michigan)
 Biografies:
 Standish Hayes O'Grady
 William Standish Knowles